

Sigle 
 Full-time equivalent (Equivalente a tempo pieno) – metodo per misurare il numero di dipendenti di un'azienda

Codici 
 FTE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale El Calafate di El Calafate (Argentina)
 FTE – codice vettore ICAO di Fotografia F3